„Vautour” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Vautour” – awizo z lat 30. XIX wieku
 „Vautour” – niezbudowana kanonierka typu Crocodile z lat 70. XIX wieku
 „Vautour” – krążownik torpedowy typu Condor z lat 80. XIX wieku
 „Vautour” – niszczyciel typu Aigle z lat 30. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów